

Biografia 
Si avvicina alla musica studiando pianoforte. Successivamente l’amore per il canto prende il sopravvento ed inizia a partecipare a numerosi concorsi canori sino a quando viene notata da Gianni Meccia che decide di produrla.

1975 : Partecipa al Festival di Sanremo dove propone la gradevole “Adesso basti tu” firmata da Bruno Zambrini e Gianni Meccia. Nonostante l’ottima esibizione dell’artista il brano non accede alla finale. Il singolo uscito per la Fonit Cetra presenta nel retro “Così non sogno mai” sempre a firma degli stessi autori. In estate esce un nuovo singolo dal titolo “Adesso che c’è un’altra” composta dallo stesso team di autori del brano festivaliero.

1976 : Partecipa al Miccio Canterino con il brano “Raglio di petto”.

Dopodiché esce dal mercato discografico, senza però mai tralasciare del tutto le esibizioni dal vivo e le ospitate in spettacoli di beneficenza o come giurata di manifestazioni per giovani emergenti. In una di queste ha proposto con classe il noto successo “Quello che le donne non dicono” di Enrico Ruggeri.

Ora collabora con una compagnia teatrale con la quale di tanto in tanto si esibisce.

Discografia

Singoli 

1975 – Adesso basti tu/Così non sogno mai (Fonit-Cetra, SP 1576)
1975 – Adesso che c'è un'altra/Così non sogno mai (Fonit-Cetra, SP 1586)

Bibliografia 
 

Partecipanti al Festival di Sanremo